Томас Лутер (; 4 ноября 1969, Эрфурт) — немецкий шахматист, гроссмейстер (1994).

В составе сборной Германии участник 4-х Олимпиад (1998—2002 и 2006).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Биография Томаса Лутера на сайте ФШР
 
 
 Личная карточка Томаса Лутера на сайте 365chess.com
 Личная карточка Томаса Лутера на сайте OlimpBase.org

Шахматисты ГДР
Шахматисты Германии
Участники шахматных олимпиад